

Geografia 
 Widen – comune svizzero

Persone 
 Bo Widén – ex cestista svedese
 Gregory Widen – sceneggiatore e regista statunitense